Ifrane Airport är en flygplats i Marocko.   Den ligger i provinsen Ifrane och regionen Meknès-Tafilalet, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Ifrane Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Ifrane Airport är kuperad västerut, men österut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Ifrane Airport. Runt Ifrane Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ifrane,  km nordost om Ifrane Airport. Trakten runt Ifrane Airport består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Meknès-Tafilalet